El término excusado (participio pasado del verbo «excusar») puede referirse:

 al excusado eclesiástico, un impuesto del Antiguo Régimen en España;
 al excusado o escusado o retrete.

Notas